Peter Thielen ist der Name folgender Personen:

* Peter Thielen (Geistlicher) (1806–1887), deutscher Militärseelsorger
 Peter Thielen (Parteifunktionär) (1891–1957), deutscher Bahnbeamter und Parteifunktionär (RSF, FSU) 
 Peter Heinrich Thielen (1839–1908), deutscher Komponist